Andrew Friedman (1976-), président des opérations baseball des Dodgers de Los Angeles, un club de la Ligue majeure de baseball, après avoir été directeur-gérant des Rays de Tampa Bay 
 Bruce Jay Friedman (1930-2020), scénariste, écrivain et dramaturge américain
 Carl Friedman (1952-2020), auteure des Pays-Bas
 Celia S. Friedman (née en 1957), romancière américaine
 Dan Friedman (1945-1995), designer américain.
 Daniel Friedman (1980-), écrivain américain, auteur de roman policier.
 
 Fanny Friedman (1926-), médecin et femme politique swazilandaise.
 Harvey Friedman (1948-), logicien américain, frère de Sy Friedman.
 Henryk Friedman (1903-1942), joueur d'échecs polonais.
 Herbert Friedman (1916-2000), astrophysicien américain.
 Ignaz Friedman (1882-1948), pianiste d'origine polonaise
 Jeffrey Friedman (1951-) réalisateur et producteur américain (The Celluloid Closet, Howl, Lovelace…)
 Jeffrey M. Friedman (1954-), américain spécialiste de génétique moléculaire
 Jonathan Friedman (1946-), anthropologue américain. 
 Ken Friedman (1949-), scénariste américain ;
 Kinky Friedman (1944-), chanteur, auteur-compositeur, romancier et homme politique américain.
 Laura Friedman (1966-), femme politique américaine
 Leo Friedman (1915-1974), américain spécialiste de la taxicologie.
 Liz Friedman (19??-), scénariste et productrice américaine.
 Marty Friedman (1962-), guitariste américain.
 Marty Friedman (1889-1986), basketteur américain.
 Maxwell Jacob Friedman (1996-), catcheur américain.
 Meyer Friedman (1910-2001), médecin américain.
 Mickey Friedman (1944 -), écrivaine américaine, auteure de roman policier.
 Milton Friedman (1912-2006), économiste américain (Père de David Friedman).
 Patri Friedman (1976-), fils de David Friedman et petit-fils de Milton Friedman.
 Richard Friedman (1946-), bibliste américain
 Ruthann Friedman (1944-), chanteuse américaine
 Saul S. Friedman (1937-), historien américain
 Serge Friedman (1930-2008), réalisateur français 
 Seymour Friedman (1917-2003), réalisateur américain
 Stanton Friedman (1934-2019), ufologue professionnel américain
 Stephen Friedman (1937-), homme d'affaires et fonctionnaire du gouvernement américain.
 Sy Friedman (1953-), logicien américain, frère de Harvey Friedman.
 Thomas Friedman (1953-), journaliste américain.
 William Friedman (1891-1969), cryptologue américain.
 Yona Friedman (1923-2020), architecte hungaro-français.

Voir aussi 
 Nom de famille germanique
Patronyme germanique
Patronyme juif